Līfkū Khandān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Līfkū Khandān (ort, lat 37,11, long 49,44), Gilan, 
 Līfkū Khandān (ort, lat 37,12, long 49,45), Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar